Kristina est un prénom féminin d'inspiration chrétienne de  ou Cristine mais avec un "K", dont la graphie et les variantes, comme Kristine, Kristina et Krisztina, sont caractéristiques des pays germaniques, des pays scandinaves et des pays slaves d’Europe de l'Est. Ces prénoms peuvent faire référence à :

Personnalités portant le prénom Kristina 
 Kristina Pimenova
 Kristina (chanteuse) 
 Kristina Bach
 Kristina Barrois
 Kristina Brandi
 Kristina Groves
 Kristina Keneally
 Kristína Kučová
 Kristina Laum
 Kristina Lennox-Silva 
 Kristina Mladenovic
 Kristina Rose
 Kristina Schröder
 Kristina Šmigun-Vähi
 Kristina Vogel
 Maria Kristina Kiellström

Personnalité portant le prénom Kristine 
 Kristine W (Kristine Weitz)

Personnalités portant le prénom Christina 
 Christina de Suède
 Christina des Pays-Bas
 Christine de Tyr (Christina di Bolsena)
 Christina Gyllenstierna

Personnages de fiction 
 Kristina Cassadine & Kristina Corinthos Davis sont des personnages de la série Hôpital central
 Christina McKinney de la série Ugly Betty

Voir aussi 
 Oslo dit Kristiania ou Christiania
 nom suédois de Ristiina, une ville de Finlande
 Kristina från Duvemåla, comédie musicale de Benny Andersson et Björn Ulvaeus

Prénom scandinave
Prénom germanique